WasSt steht für
 Deutsche Dienststelle (WASt), Dienststelle zur Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmacht

Wast ist der Familienname folgender Personen:
 Hugo Wast, Pseudonym des argentinischen Schriftstellers Gustavo Martínez Zuviría (1883–1962) 
 Peter von Wast († 1754), sächsisch-polnischer Geheimer Kriegsrat und Resident

Siehe auch:
 Wast Water, See im nordenglischen Nationalpark Lake District